Ли́лия:

 Лилия () — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).
 Лилия () — устаревшее созвездие северного полушария неба.
 Лилия — женское имя.
 Геральдическая лилия — распространённая гербовая фигура.
 «Лилия» — парусный линейный корабль Азовского флота Российской империи.
 «Лилия» — парусный 36-пушечный фрегат Черноморского флота Российской империи.
 «Лилии» (, ) — мелодрама Джона Грейсона, экранизация одноимённой пьесы Мишеля Марка Бушара (Канада, 1996).
 «Лилии» () — драматический мини-сериал производства BBC по сценарию Хайди Томас (Великобритания, 2007).
 Лилия Романова — главная героиня российской серии комиксов «Экслибриум» издательства Bubble Comics.

См. также 
 Водяные лилии — обобщающее наименование для некоторых красивоцветущих водных растений.
 Морские лилии () — класс беспозвоночных животных типа иглокожих.
 Лилея (значения)
 Лелия (значения)
 Лилья (значения)